Carlo Canziani – calciatore italiano
 Cristina Canziani – pianista italiana
 Estella Canziani – scrittrice e artista britannica
 Gastone Canziani – neuropsichiatra italiano